NHO steht für:
 Hof Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Næringslivets Hovedorganisasjon, norwegischer Arbeitgeberverband

nho steht für:
 Takuu (Sprache) (ISO-639-3-Code), polynesische Sprache auf dem Takuu-Atoll

Abkürzung